A Compasso UOL, fundada em 1995 em Passo Fundo no Rio Grande do Sul, é uma empresa que prestava serviços personalizados relativos a softwares da Oracle quando foi comprada pelo Grupo Folha. A partir de então a empresa absorveu toda a parte de desenvolvimento de software para empresas da UOLDIVEO, que passou a cuidar apenas de telemarketing.

Subsidiárias da Compass UOL

Em março de 2010, o grupo UOL comprou a Tech4B, empresa de garantia da qualidade (quality assurance) e performance de softwares. O UOL DIVEO adquiriu a Solvo, consultoria de administração de ambiente e infraestrutura de tecnologia em março de 2012. Em fevereiro de 2013, a UOL DIVEO comprou a Compasso Informática, empresa de tecnologia e consultoria em Oracle Middleware. Em maio do mesmo ano, o UOL DIVEO fundou o UOL DIVEO Broker, empresa voltada ao mercado de capitais que atende as normas e padrões da Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo (BM&F Bovespa). Em 2020, a UOL DIVEO assumiu o controle da Compasso, adotando o nome Compasso UOL, pouco após isto a UOLDIVEO foi dividida em duas: Compasso UOL (desenvolvimento de sistemas) e UD Tecnologia (datacenters), a segunda foi vendida logo no início de 2020.  Em 2021, a Compasso UOL se tornou a Compass UOL. A mudança do nome acompanha o novo momento de expansão nos mercados americano e europeu, com foco na consolidação como uma empresa internacional de serviços de transformação digital.

Empresas de informática do Brasil
Empresas de tecnologia da informação do Brasil
Empresas fundadas em 1996
Universo Online